Une patente peut désigner :
 une lettre patente, un texte par lequel le roi rend public et opposable à tous un droit, un état, un statut ou un privilège ;
 en France, une patente est un brevet dont le cadre juridique est instauré par la Loi du  ;
 la contribution des patentes, un impôt direct (instauré en France à la Révolution par le décret d'Allarde) ;
 au Québec (Canada), une patente est l'équivalent dans l'usage courant d'une chose, d'un truc ;
 en Belgique, une patente est l'autorisation de vendre ou détenir des spiritueux dans un débit de boissons. De 1984 à , elle était accompagnée d'une taxe ; elle est délivrée par l'administration des douanes et accises sur présentation notamment d'un certificat de moralité délivré par les communes ;
 au Canada, nom de code donné à l'Ordre de Jacques Cartier par ses membres ;
 en Franc-maçonnerie, une patente est une autorisation administrative délivrée par une juridiction pour pratiquer un rite maçonnique ;
 en Suisse, une patente est une autorisation d'exercer une certaine activité délivrée par le registre de commerce.